WS steht für:
 Kleinsiedlungsgebiet, in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
 Samoa, als Landescode nach ISO 3166-1
 Schwerin Hauptbahnhof (DS 100)
 Singapur nach dem ICAO-Code
 Waldorfschule, ein Schultyp der Reformpädagogik
 Wasserburg am Inn, Stadt
 Wassersäule, eine nicht-SI-konforme Druckeinheit, siehe Meter Wassersäule
 Warm Showers, ein Gastfreundschaftsnetzwerk für Radfahrer
 Weihenstephaner Standards, Schnittstellen zur Maschinendatenerfassung
 Werkzeugstahl, in Materialbezeichnungen
 Westjet Airlines, Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Wikisource, ein Online-Projekt zur Sammlung freier Quellentexte
 Wintersemester, Studienhalbjahr, siehe Semester
 Wirbelsäule, in der Medizin
 Woltersdorfer Straßenbahn GmbH, siehe Straßenbahn Woltersdorf
 Postleitzahl-Gebiet von Walsall
 in Materialschildern für Kaschmirwolle

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Rosenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, ehemaliger Landkreis Wasserburg am Inn
 Großbritannien: Bristol
 Niederlande: Anhänger
 Polen: kreisfreie Stadt Siedlce

WS- steht für:
 WS-*, Klasse von Spezifikationen zu SOAP-Webservices

Ws steht für:
 Wattsekunde, physikalische Einheit, siehe Joule

ws steht für:
 .ws, die Top-Level-Domain von Samoa
 WebSocket, ein Netzwerkprotokoll

Abkürzung